Uh Huh Her, album de PJ Harvey sorti en 2004.
 Uh Huh Her, groupe de musique électropop, originaire de Los Angeles, créé en 2007.